M1 může značit následující pušky
 M1 Garand – Americká druhoválečná puška ráže .30-06
 M1 Carabine – Americká druhoválečná puška ráže .30 Carabine